A estrada municipal 567 (M567) é uma estrada que liga Santulhão (  N 317 ) a Junqueira no concelho de Bragança.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)